As the Sun Went Down – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 As the Sun Went Down – film del 1919 diretto da E. Mason Hopper